Ferrat peut désigner :

Patronyme 
 André Ferrat (1902-1988), homme politique et résistant français ;
 Hippolyte Ferrat (1822-1882), sculpteur français ;
 Jean Ferrat (1930-2010), chanteur français ;

Toponyme 
 le cap Ferrat, presqu'île de la Côte d'Azur, en France ;
 la place Jean-Ferrat, à Paris, en France.

Voir aussi 
 .
 .

Homonymie de patronyme